Jean de Bretagne peut désigner :
 plusieurs ducs de Bretagne :
 Jean  de Bretagne, le Roux (1217-1286),
 Jean II de Bretagne (1239-1305),
 Jean III de Bretagne, le Bon (1286-1341),
 Jean IV de Bretagne, le Conquéreur ou le Vaillant (1339 - 1399),
 Jean V de Bretagne, le Sage, parfois Jean VI (1389-1442),
 Jean de Montfort, parfois Jean de Bretagne,
 Jean de Bretagne (comte de Richmond) fils de Jean II.
 plusieurs comtes de Penthièvre, prétendant au trône de Bretagne :
 Jean IV de Brosse dit de Bretagne, comte de Penthièvre (1505-1564).
 Jean  de Châtillon (1345-1404), comte de Penthièvre.